Punta Delgada bezeichnet:
 einen Leuchtturm, an der Magellanstraße gelegen
 einen Leuchtturm auf der Península Valdés (Argentinien)
 Kap und Leuchtturm im Osten der Insel Alegranza